Die Wysschaja Liga 1971 war die 33. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 8. April und endete am 15. November 1971.

Dynamo Kiew gewann mit neun Punkten Vorsprung vor Ararat Jerewan zum fünften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Titelverteidiger ZSKA Moskau landete abgeschlagen auf Platz 12.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || ARM
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || KAZ
 || AZE
 || UKR
 || BLR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UZB
 || UKR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1971 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1971 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1971
1971